Tom Ford (ur. 1961) – amerykański projektant mody, reżyser i scenarzysta
 Tom Ford (ur. 1983) – snookerzysta angielski
 Tom Ford – prezenter programu Fifth Gear